

Населені пункти та їхні частини
 Пшиєзеже — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшиєзеже — село в гміні Моринь Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Пшиєзеже — осада в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшиєзеже — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки